Ipnops är ett släkte av fiskar. Ipnops ingår i familjen Ipnopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Ipnops